Связность (дифференциальная геометрия) на векторном расслоении, сохраняющая линейную структуру. 
Линейно связное пространство